Indywidualne Mistrzostwa Australii w sporcie żużlowym to rozgrywany corocznie cykl turniejów wyłaniających mistrza Australii.

Dotychczasowi medaliści

1926-1954

1962-2023

Klasyfikacja medalowa 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal indywidualnych mistrzostw kraju na żużlu.

Łącznie najwięcej medali (16) zdobył Leigh Adams. Od roku 1962 w sumie medale zdobywało 72 żużlowców.

Zobacz też 
 Młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Australii na żużlu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 The Australian Solo Championship 
 Indywidualne Mistrzostwa Australii na Żużlu